Примера B Насьональ 2010/2011 — 25-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 6 августа 2010 года и закончился 23 июня 2011 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
Первые матчи были проведены 22 и 26 июня, а ответные состоялись 26 и 30 июня.

|}

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2010/2011
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2010 году
Спорт в Аргентине в 2011 году